Одивелаш (порт. Odivelas) — топоним.

 Одивелаш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон. 
 Одивелаш (Феррейра-ду-Алентежу) — фрегезия в муниципалитете Феррейра-ду-Алентежу округа Бежа в Португалии. 
 Одивелаш (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.